

Веллі-В'ю — місто, штат Техас
 Веллі-В'ю — селище, штат Огайо
 Веллі-В'ю — переписна місцевість в окрузі Скайлкілл, штат Пенсільванія
 Веллі-В'ю — переписна місцевість в окрузі Йорк, штат Пенсильванія